Lorane bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lorane (Georgia)
 Lorane (Indiana)
 Lorane (Oregon)
 Lorane (Pennsylvania)